L'église Saint-Mammes est une église catholique située à Montarlot, en France.

Localisation 
L'église est située dans le département français de Seine-et-Marne, sur la commune de Montarlot.

Historique 
L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1908.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de Seine-et-Marne

Liens externes

Références 

Monument historique classé en 1908
Montarlot Mammes